Suriname Diplomaten Instituut
 Strategic Defense Initiative
 Single Document Interface
 Slibdrooginstallatie
 Spatial Data Infrastructure